Dreaming (tijdschrift), een wetenschappelijk tijdschrift
 The Dreaming (musical), een musical uit 2001, geschreven door Howard Goodall en Charles Hart
 The Dreaming (stripserie), een stripserie van DC/Vertigo
 The Dreaming (mangaserie), een Engelstalige mangaserie van Queenie Chan

Film 
 Dreaming (Britse film uit 1944), een Britse komedie uit 1944, geregisseerd door John Baxter
 Dreaming (Duitse film uit 1944), een Duitse muzikale film uit 1944, geregisseerd door Harald Braun
 The Dreaming (1988), een Australische horrorfilm uit 1988, geregisseerd door Mario Andreacchio

Muziek 
 The Dreaming (Schotse band), een Schotse rockband
 The Dreaming (Amerikaanse band), een Amerikaanse rockband

 Dreamin' (Johnny Burnette), een nummer uit 1960 van de Amerikaanse rockabilly-artiest Johnny Burnette
 Dreaming (Blondie), een nummer uit 1979 van de Amerikaanse newwaveband Blondie
 ''Dreamin''' (Cliff Richard), een nummer uit 1980 van de Engelse zanger Cliff Richard
 The Dreaming (album van Kate Bush), een album uit 1982 van de Britse singer-songwriter Kate Bush
 The Dreaming (nummer van Kate Bush), de titelsong van dit album
 ''Dreamin''' (Vanessa Williams), een nummer uit 1988 van de Amerikaans zangeres Vanessa Williams
 ''Dreamin''' (Eddie Friel), een songfestivalnummer uit 1995 van de Ierse zanger Eddie Friel
 Dreaming (Fool's Garden), een nummer uit 2001 van de Duitse popgroep Fool's Garden
 Dreaming (Scribe), een nummer uit 2003 van de Nieuw-Zeelandse rapper Scribe
 Dreaming (Grace Kelly), een album uit 2005 van de Aziatisch-Amerikaanse jazzsaxofoniste en zangeres Grace Kelly
 Dreaming (Orchestral Manoeuvres in the Dark)